Пйотр Штомпка — польський соціолог, доктор гуманітарних наук, світове визнання отримав завдяки своїм роботам з теорії соціальної довіри.
 Генрик Штомпка — польський піаніст та педагог, інтерпретатор творів Шопена.